De 31ste editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 28 mei tot en met 31 mei 2004 in Barcelona.
De hockey dames van Hockeyclub 's-Hertogenbosch wonnen de finale met 8-2 van Kolos Borispol.

Uitslag poules

Eindstand Groep A

Eindstand Groep B

Poulewedstrijden

Vrijdag 28 mei 2004 
09.30 B Slough HC - Rhythm Grodno 2-1
11.30 B Kolos Borispol - Ginstrekte 1-0
15.00 A Rot Weiss Köln - G. Western 5-2
17.00 A HC 's-Hertogenbosch - RC de Polo 3-1

Zaterdag 29 mei 2004 
10.30 B Slough HC - Ginstrekte 1-0
11.30 B Kolos Borispol - Rhythm Grodno 4-2
15.00 A HC 's-Hertogenbosch - G. Western 7-2
16.30 A Rot Weiss Köln - RC de Polo 4-2

Zondag 30 mei 2004 
09.00 B Ginstrekte - Rhythm Grodno 2-2
11.00 B Slough HC - Kolos Borispol 0-0
15.00 A HC 's-Hertogenbosch - Rot Weiss Köln 4-0
16.00 A G. Western - RC de Polo 2-1

Finales

Maandag 31 mei 2004 
08.00 4e A - 3e B RC de Polo - Ginstrekte 5-0
09.00 2e A - 2e B Rot Weiss Köln - Slough HC 5-3
13.00 3e A - 4e B G. Western - Rhythm Grodno 2-1
14.00 1e A - 1e B HC 's-Hertogenbosch - Kolos Borispol 8-2

Einduitslag 
1.  HC 's-Hertogenbosch 
2.  Kolos Borispol 
3.  KTHC Stadion Rot-Weiss 
4.  Slough HC 
5.  Real Club de Polo 
5.  Glasgow Western LHC 
7.  Šiauliai Ginstrektė 
7.  Rhythm Grodno

Kampioen

1
Hockey in 2004
Hockey in Catalonië
Hockey
Sportevenement in Barcelona